Дъбово може да се отнася за:

 Дъбово, село в област Стара Загора, България;
 Дъбово, село в област Ямбол, България;
 Дъбово, село в дем Пеония, Гърция, на гръцки Валтотопи;

 Вижте също
 Добово, историческо село в Горна Река, Северна Македония.
 Дъмбени, село в дем Костур, Гърция.